Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Larsson che ha battuto in finale Jared Palmer 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Andrij Medvedjev (primo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Arnaud Boetsch (quarti di finale)
 Cédric Pioline (quarti di finale)

 Bernd Karbacher (semifinali)
 Magnus Larsson (campione)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Aleksandr Volkov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1994
ATP Tour 1994